El Distrito judicial del Santa es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Chimbote y su competencia se extiende a las provincias del Santa, Casma, Corongo, Pallasca y Huarmey de la Región Ancash 

Fue creada por Resolución Administrativa Nª 376-CME-PJ y se instaló el 30 de junio de 1997 bajo la presidencia de Alberto Fujimori.

Consta de una Sala Civil, dos Salas Penales y una Sala Laboral.

Referencias

Véase también 
Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú